Batiżok – rzeka na Ukrainie, w obwodzie winnickim, prawy dopływ Bohu
 Batiżok – rzeka na Ukrainie, w obwodzie winnickim, prawy dopływ Budkiwki
 Batiżok – rzeka na Ukrainie, w obwodzie odeskim, lewy dopływ Kodymy
 Batiżok – rzeka na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, prawy dopływ Smotrycza